F78 peut faire référence à :
 Autres formes retard mental, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Kent (F78), une frégate de la classe Duke de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres